Das Wort Settimo bezeichnet mehrere italienische Gemeinden:
 Settimo Milanese – in der Provinz Mailand (Lombardei)
 Settimo Rottaro – in der Provinz Turin (Piemont)
 Settimo San Pietro – in der Provinz Cagliari (Sardinien)
 Settimo Torinese – in der Provinz Turin (Piemont)
 Settimo Vittone – in der Provinz Turin (Piemont)

Settimo ist der Familienname von
 Ruggero Settimo (1778–1863), sizilianischer Politiker